Tiago  – forma ipocoristica del nome proprio di persona Santiago
Tiago  – frazione del comune di Borgo Valbelluna (BL)

Persone 
Bruno Tiago  – ex calciatore portoghese
Henrique N'zita Tiago  – rivoluzionario angolano
Jacksen F. Tiago  – ex calciatore e direttore sportivo brasiliano
Luiz Tiago  – calciatore brasiliano
Marco Tiago  – calciatore brasiliano
Severo Tiago  – ex calciatore portoghese
Tiago Cardoso Mendes  – calciatore portoghese
Tiago da Rocha Vieira Alves  – calciatore portoghese